Yacine Adli (Vitry-sur-Seine, 26 juli 2000) is een Frans voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelt. Hij verruilde Paris Saint-Germain in 2019 voor Bordeaux.

Clubcarrière 
Adli is een jeugdproduct van Paris Saint-Germain. Op 19 mei 2018 debuteerde hij in de Ligue 1 tegen SM Caen. Hij kwam na 83 minuten op het veld als vervanger van Christopher Nkunku. Dit bleef zijn enige optreden voor PSG. In 2019 transfereerde Adli naar Girondins de Bordeaux, waar hij regelmatiger aan spelen toekwam.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Adli kwam reeds uit voor meerdere Franse nationale jeugdselecties. In 2017 debuteerde hij in Frankrijk –19.

Referenties 

Frans voetballer